El término Angoustrine puede aludir a:
 La comuna francesa de Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, situada en los Pirineos Orientales
 Al río Angoustrine, río que nace en los Pirineos y discurre por Francia y España.